Śnieżynka – wnuczka Dziadka Mroza w rosyjskim folklorze
 Śnieżynka – radziecki film animowany z 1952 roku w reżyserii Iwana Iwanow-Wano 
 Śnieżynka – radziecki film animowany z 1969 roku w reżyserii Władimira Diegtiariowa

Zobacz też:
 Snieżynka – skocznia narciarska w rosyjskim mieście Czajkowski